Schroers, Schrörs oder Schröers ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schrörs (1900–nach 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Günter Schroers (* 1939), deutscher Ruderer
 Hannes Schröers (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Hans Schröers (1903–1969), deutscher Kunstmaler
 Heinrich Schrörs (1852–1928), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Hubertus Schrörs (1900–1988), deutscher Kunstmaler
 Johannes Schroers (1885–1960), deutscher Politiker (DVP, NSDAP, FDP), Polizeioffizier und 1945 Regierender Bürgermeister in Bremen
 Rolf Schroers (1919–1981), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Schrörs (1949–2019), bremischer Politiker (CDU) und Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft

Siehe auch:

 Schreurs
 Schröder
 Schröer